Кравиц — фамилия.

Известные носители:
 Кравиц, Кевин (род. 1992) — немецкий теннисист.
 Кравиц, Сай (1924—2005) — американский режиссёр и продюсер, брат Леонарда Кравица, отец Ленни Кравица.
 Кравиц, Ленни (род. 1964) — американский музыкант, сын Сая Кравица.
 Кравиц, Зои (род. 1988) — американская актриса и модель, дочь Ленни Кравица.
 Кравиц, Леонард (1931—1951) — американский военный деятель, участник войны в Корее, кавалер Медали Почёта.
 Кравиц, Нина (Nina Kraviz, род. 1982) — российский диджей, музыкальный продюсер и певица.

Вымышленные персонажи 
 Глэдис Кравиц — персонаж телесериала «Моя жена меня приворожила».

См. также